A&E puede referirse a lo siguiente:

 A&E (canal de televisión), canal de televisión estadounidense.
 A&E (canción), canción de Goldfrapp.
 A&E (España), antiguo canal de televisión español.
 A&E (Latinoamérica), canal de televisión latinoamericano.
 A&E Australia, canal de televisión australiano.